Pifferaio – musicista suonatore di piffero
 Pifferaio – personaggio della DC Comics, nemico di Flash
 Il pifferaio – dipinto di Édouard Manet